Капитаново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Капитаново — деревня в Витебском районе Витебской области.

Украина 
 Капитаново — село в Новоайдарском районе Луганской области.

См. также 
 Капитан
 Капитанка
 Капитановка